Vaxholm eller Waxholm kan syfta på:

Vaxholm, tätort i Sverige
Vaxholms kommun, kommun i Sverige
Vaxholms stad, tidigare administrativ stad i Sverige
Vaxholms församling, församling i Svenska kyrkan
Vaxholms kyrka, kyrkobyggnad i Sverige
Vaxholms fästning, fästning i Sverige
Vaxholm radio, radiostation i Sverige
Waxholms Hotell, hotell i Sverige
Vaxholmskonflikten, arbetsmarknadskonflikt i Sverige
Vaxholms kustartilleriregemente, kustartilleriregemente i Sverige
Vaxholm, Lovisa, en ö i Nyland, Finland